Arrow (englisch für „Pfeil“) steht für:

 Arrow (Fernsehserie),  US-amerikanische Actionserie (2012–2020)
 Arrow (Rakete), israelisches Raketenabwehrsystem
 Arrow (SPNV), Schienenpersonenverkehr in Kalifornien
 Arrow, Militärflugzeug, siehe Avro Canada CF-105
 Arrow, Version des Flugzeugs Piper PA-28
 AA-13 Arrow, NATO-Codebezeichnung der russischen Rakete Wympel R-37
 Arrow Dynamics, US-amerikanischer Achterbahn-Hersteller
 Arrow Electronics, US-amerikanisches Distributionsunternehmen für elektronische Bauelemente
 Apollo Arrow, deutscher Supersportwagen
 Rootes Arrow, Plattform verschiedener Automodelle
 Arrow Motor Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907)
 Arrow, Markenname der National United Service Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Arrow, Markenname der M. C. Whitmore Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Arrow Locomotor, Markenname der Adolph Moesch & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Arrow ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Arrow (Lugg), Fluss im Vereinigten Königreich, der mit dem Lugg zusammenfließt
 Arrow (Avon), Fluss im Vereinigten Königreich, der in den Avon mündet
 Arrow (England), Ort in Warwickshire, England

USA:
 Arrow (Idaho), Ort im Nez Perce County
 Arrow (Kentucky), Ort im Pike County
 Arrow (Tennessee), Ort im Maury County

Arrow ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert John Arrow (1873–1948), britischer Insektenkundler
 Kenneth Arrow (1921–2017), US-amerikanischer Ökonom

Siehe auch:
 Arrow-Theorem (Unmöglichkeitstheorem der Sozialwahltheorie)
 Arrow Island
 Arrow Lake
 Arrow Wood
 Arrows